Голубичі:
 Голубичі — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Голубичі — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниця